Die Saison 2013/14 war die 92. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe. Sie begann am 9. August 2013 und endete am 6. Juni 2014.

Modus 

An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2013/14 16 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt.

Die Meisterschaft wurde am letzten Spieltag entschieden. Sowohl der FC Pinzgau Saalfelden als auch der SV Grödig II konnten ihre Spiele gewinnen. Somit konnte Saalfelden nach dem Abstieg im Vorjahr die direkte Rückkehr in die Regionalliga West antreten. 

Auch der Abstiegskampf wurde erst am letzten Spieltag entschieden. Die drei Mannschaften auf den letzten Plätzen konnten ihr Spiel allesamt gewinnen. Dadurch konnte der USV 1960 Berndorf die Klasse halten, während die Mannschaften von SV Anthering und SV Schwarzach absteigen mussten.

Teams 

 FC Pinzgau Saalfelden 
 FC Hallein
 Salzburger AK 1914
 UFC Altenmarkt
 FC Puch
 SV Straßwalchen
 TSU Bramberg
 SV Grödig II
 SV Kuchl
 FC Zell am See
 UFC SV Hallwang
 Union Henndorf
 USV 1960 Berndorf
 SV Schwarzach
 FC Bergheim 
 SV Anthering

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2013/14
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)